John Northrop může být jméno některé z následujících osob: 
 John Howard Northrop (1891–1987) – americký biochemik
 John Isaiah Northrop (1861–1891) – americký zoolog
 Jack Northrop (plným jménem John Knudsen Northrop) (1895–1981) – americký letecký konstruktér a podnikatel